Премия «Прима Комексиндо» (Sumbangsih Prima Comexindo) - премия российско-индонезийского совместного предприятия  «Прима Комексиндо (Рус)». Присуждалась с 1994 по 1998 гг. российским ученым за вклад в изучение Индонезии. Лауреаты получали диплом и денежное вознаграждение.

Среди награжденных Н. Ф. Алиева (1994), Е.И. Гневушева (1994), Л.Н. Демидюк (1994), А.Ю. Другов, Е.П. Заказникова (1998), А.К. Оглоблин (1995), Л.Ф. Пахомова (1997), В.А.Погадаев (1998),  Е.В. Ревуненкова (1995), В.В. Сикорский, (1996),  В.А.Цыганов (1995) и др.

Примечания 

Премии России
Премии Индонезии
Лауреаты премий Индонезии
Награды, появившиеся в 1994 году

Галерея